Faza grupowa Ligi Mistrzów UEFA (2020/2021) miała na celu wyłonienie 16 drużyn uprawnionych do gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2020/2021, a także 8 drużyn uprawnionych do startu w fazie pucharowej Ligi Europy UEFA. Rozgrywki wystartowały 20 października 2020 roku, a zakończyły się 9 grudnia tego samego roku. W każdej z grup, wszystkie zespoły grały ze sobą dwukrotnie w systemie mecz-rewanż.

Uczestnicy 
Spośród 32 zakwalifikowanych zespołów, 26 miało zagwarantowany udział w fazie grupowej dzięki rezultatom osiągniętym w krajowych rozgrywkach ligowych. Tak oto prawo startu od fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA przysługiwało drużynom które:

 zdobyły mistrzostwo rozgrywek ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-11. (11 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w rozgrywkach ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-6. (6 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-5. (5 drużyn)
 zajęły czwarte miejsce w rozgrywkach ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-4. (4 drużyny)

Pozostałe 6 drużyn zostanie wyłonionych w fazie kwalifikacyjnej.

Podział na koszyki 
W tegorocznych zmaganiach zastosowano dokładnie ten sam sposób rozstawienia w koszykach co w ubiegłym roku. Zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy sezonu 2019/2020 oraz mistrzowie lig z federacji sklasyfikowanych na miejscach 1.-6. w rankingu lig krajowych UEFA na rok 2020 będą mieli zagwarantowane miejsce w pierwszym koszyku. Ponieważ zwycięzca Ligi Mistrzów, czyli Bayern Monachium, byli również mistrzami swojej ligi, mistrz ligi z federacji 7. w rankingu (Portugalia) także znajdzie się w pierwszym koszyku. Pozostałe koszyki zostaną rozdzielone na podstawie współczynników UEFA na sezon 2019/2020 klubów zakwalifikowanych do udziału w fazie grupowej.

Losowanie 
Losowanie grup odbyło się 1 października 2020 roku w Nyonie. UEFA przed losowaniem przyjęła zasadę, że drużyny z tej samej federacji nie mogą trafić do tej samej grupy. Dodatkowo ze względu na wymagania telewizji, jeżeli federacja posiada więcej niż jeden zespół w fazie grupowej, powinny one być „równomiernie” rozłożone w dwóch zestawach grup (A-D oraz E-H). 17 lipca 2014 roku Komitet Bezpieczeństwa UEFA zadecydował, że drużyny z Ukrainy oraz Rosji nie mogą znaleźć się w jednej grupie, z powodu napiętej sytuacji politycznej pomiędzy oboma krajami.

Terminarz 
Kolejne kolejki zostana rozegrane według następującego harmonogramu:

Grupy 

Zasady ustalania kolejności w tabeli:

 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2020/2021)/Faza grupowa

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2020/2021)